Новотарабинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новая Тараба.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 762 человека, в том числе 359 мужчин и 403 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края